Ferrándiz oder Ferrandiz ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Ligorio i Ferrandiz (* 1975), katalanischer klassischer Pianist und Musikpädagoge
 José Ferrándiz y Niño (1847–1918), spanischer Marineminister
 Pedro Ferrándiz (1928–2022), spanischer Basketballtrainer